Poczinok () – typ miejscowości oraz nazwa toponimów i hydronimu w Rosji

 Poczinok – typ miejscowości w Rosji; do XX wieku oznaczało nowo powstałą osadę wiejską, często równoznaczną z wyłącznie jednym dworem (najczęściej w miejscu wypalonego lasu); aktualnie w Federacji Rosyjskiej zarejestrowane jest 150 miejscowości tego typu (w północno-wschodniej europejskiej części Rosji).

Miejscowości 
m.in.:
 Poczinok – wieś w obwodzie archangielskim
 Poczinok – wieś w obwodzie briańskim
 Poczinok – wieś w obwodzie kałuskim
 Poczinok – wieś w obwodzie kirowskim
 Poczinok – osiedle typu wiejskiego w obwodzie leningradzkim
 Poczinok – wieś w Republice Mari El
 Poczinok – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Poczinok – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Poczinok – wieś w rejonie dorogobużskim obwodu smoleńskiego
 Poczinok – wieś w rejonie duchowszczinskim obwodu smoleńskiego (Dobrinskie osiedle wiejskie)
 Poczinok – wieś w rejonie duchowszczińskim obwodu smoleńskiego (Trietjakowskie osiedle wiejskie)
 Poczinok – miasto w rejonie poczinkowskim obwodu smoleńskiego
 Poczinok – wieś w rejonie rudniańskim obwodu smoleńskiego

Rzeka 
 Poczinok – dopływ Uftiugi w dorzeczu Dwiny Północnej (obwód archangielski)

Zobacz także 
 Poczinki

Strony ujednoznaczniające